Мысок:

 Мысок —  передний конец ступни, обуви, чулка.

Населённые пункты

Казахстан 
 Мысок — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Россия 
 Мысок — деревня в Котласском районе Архангельской области.